Stazione di Berlin-Lichterfelde Ost (letteralmente «Lichterfelde est») – stazione ferroviaria di Berlino
 Stazione di Lichterfelde Süd (letteralmente «Lichterfelde sud») – stazione ferroviaria di Berlino
 Stazione di Berlin-Lichterfelde West (letteralmente «Lichterfelde ovest») – stazione ferroviaria di Berlino